Dubai Tennis Championships 2022, właśc. Dubai Duty Free Tennis Championships 2022 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2022 z cyklu Dubai Tennis Championships rozgrywany w dniach 21–26 lutego 2022 roku w Dubaju na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 949 665 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2022
2022 w tenisie ziemnym
2022 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich